Almeidensi – abitanti di Conceição do Almeida
Almeidensi – abitanti di Maximiliano de Almeida